Balthazar River ist der Name mehrerer Flüsse:

 Balthazar River (Dominica)
 Balthazar River (Grenada)